Busije (Bosanski Petrovac, BiH)
Busije (Zemun, Srbija)
Busije (Požarevac, Srbija)
Busije (Ribnik, Srbija)
Busije (Ribnik, BiH)